

Variante : règles différentes possibles 
 les variantes du jeu d'échecs ;
 les variantes du jeu de dame ;
 les variantes de la manille ;

Variante : différentes suites de coup possibles à partir d'une position donnée 
 par exemple, les variantes dans une partie ou un problème d'échecs.

Morphologie linguistique 
 les variantes contextuelles ;
 les variantes libres ;
 les variantes combinatoires ;
 les variantes des sinogrammes ;

Variantes d'une expérience 
 par exemple, les variantes de l'expérience de Milgram ;

Titre d'une œuvre 
 Variante est un manga de Iqura Sugimoto paru de 2004 à 2006.

Voir aussi